Hermann Alexander Diels (1848-1922), filòleg i historiador, pare de Ludwig
 Ludwig Diels (1874-1945), un botànic alemany
 Otto Paul Hermann Diels (1876-1954), químic i premi Nobel
 Rudolf Diels (1900-1957), polític alemany cap de la Gestapo